Sala del mappamondo – sala del Palazzo Pubblico di Siena
 Sala del mappamondo – sala della Biblioteca Spezioli di Fermo
 Sala del mappamondo – sala del Palazzo Montecitorio a Roma